Il singolare dell'ATP German Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Stich ha battuto in finale Andrej Česnokov 6-3, 6-7 (1-7), 7-6 (9-7), 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1993
ATP Tour 1993